Чемпионат Египта по футболу 1985/1986 — 30-й чемпионат Египта, проходивший с 28 сентября 1985 года по 22 июня 1986 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1985/1986 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1985/1986 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1986 году
1985 год в Египте